Bromley ist der Name mehrerer

Orte in London, England:
 der Stadtbezirk London Borough of Bromley
 den Ort Bromley (London) im Stadtbezirk Bromley
 Bromley Common im Stadtbezirk Bromley
 Bromley Park im Stadtbezirk Bromley
 Bromley-by-Bow im Stadtbezirk Tower Hamlets

in den Vereinigten Staaten:
 Bromley (Alabama)
 Bromley (Iowa)
 Bromley (Kentucky)
 Bromley (New York)
 Bromley Mountain, Skigebiet im US-Bundesstaat Vermont
 der Name, unter dem die heutige Town Peru im US-Bundesstaat Vermont gegründet wurde

in Neuseeland:
 Bromley (Christchurch), ein Vorort von Christchurch

in Simbabwe:
 Bromley (Simbabwe) in der Provinz Mashonaland East

Personen:
 Allan G. Bromley (1947–2002), australischer Computerhistoriker
 Brian Bromley (1946–2012), englischer Fußballspieler
 Bruce Bromley (1893–1980), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Cuthbert Bromley (1878–1915), britischer Soldat, Träger des Victoria-Kreuzes
 David Bromley (* 1961), australischer Maler und Bildhauer
 David Allan Bromley (1926–2005), US-amerikanischer Physiker
 David G. Bromley (* 1941), US-amerikanischer Soziologe
 Dennis Basil Bromley (* 1924), englischer Psychologe
 Hannah Bromley (* 1986), neuseeländische Fußballspielerin
 Harry Bromley Davenport (* 1950), britischer Regisseur, Filmproduzent und Drehbuchautor
 Jay Bromley (* 1992), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Kristan Bromley (* 1972), britischer Skeletonpilot
 Michelle Bromley (* 1987), australische Tischtennisspielerin
 Richard G. Bromley (* 1939), Palichnologe
 Sheila Bromley (1911–2003), US-amerikanische Schauspielerin
 Sydney Bromley (1909–1987), britischer Schauspieler
 Ted Bromley (1912–2004), australischer Ruderer
 Thomas Bromley (Jurist), englischer Jurist
 Thomas Bromley (1629–1691), englischer Mystiker
 Thomas Eardley Bromley (1911–1987), britischer Diplomat

im NRHP gelistete Objekte:
 Bromley Farm-Koizuma Hishinuma Farm, in Brighton, Connecticut, ID-Nr. 07000811
 Bromley-Mills-Treece House, in Marshall, Arkansas, ID-Nr. 93000966
 Dr. Richard Calvin Bromley House, in Flatwoods, Tennessee, ID-Nr. 95001373